Верве́га, або Верве́ґа — прізвище.

Відомі носії 

 Вервега Микола Васильович ( 2 січня 1970-2022) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вервега Михайло Степанович ( 28 жовтня 1953 —  4 травня 2020) — завідувач хірургічним відділенням Рівненської центральної районної лікарні, родом з Делятина, також член політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» і депутат Рівненської обласної ради.
 Вервега Тарас Васильович ( 3 серпня 1972) — депутат Львівської обласної ради, один з засновників найбільшої в Україні сервісної IT-компаній SoftServe, засновник Благодійного фонду «Відкриті очі» та громадської організації «Вільне місто».

Примітки 

Прізвища на -га
Українські прізвища
Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем